Lewy ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir Lewy (1919–1991), polnisch-britischer Philosoph
 Eduard Constantin Lewy (1796–1846), französisch-österreichischer Musiker

 Friedrich H. Lewy (1885–1950), deutsch-amerikanischer Neurologe

 Guenter Lewy (* 1923), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler

 Heinrich Lewy (1863–nach 1928), deutscher Altphilologe und Lehrer
 Henry Lewy (1926–2006), US-amerikanischer Toningenieur
 Israel Lewy (1841–1917), deutscher Rabbiner und Talmudgelehrter
 Josef Rudolf Lewy (1802–1881), französisch-deutscher Musiker
 Julius Lewy (1895–1963), deutsch-US-amerikanischer Assyriologe
 Kurt Lewy (1898–1963), deutsch-belgischer Maler 
 Leonard Lewy, eigentlicher Name von Leo Blumenreich (1884–1932), deutscher Kunsthändler, Sammler und Mäzen
 Ludwig Lewy (Pseudonym Weyl; 1894–1972), deutscher Journalist und Archivar 
 Magdalena Lewy-Boulet (* 1973), US-amerikanische Marathonläuferin
 Max Lewy (1885–1920), deutscher Medailleur
 Melanie Lewy († 1856), Harfenistin
 Mordechay Lewy (* 1948), israelischer Diplomat
 Richard Lewy (1827–1883), österreichischer Musiker, Opernregisseur und Gesangslehrer
 Walter Lewy (1905–1995), deutsch-brasilianischer Künstler
 Walter J. Levy (1911–1997), deutsch-amerikanischer Jurist und Erdöl-Experte
 Wilhelm Lewy (1876–1949), deutscher Rabbiner und Zionist
 Yohanan Lewy (Johannes Lewy; 1901–1945), deutsch-israelischer Altphilologe

Siehe auch:

 Lewy-Körperchen-Demenz, Erkrankung des Gehirns
 Beispiel von Lewy, partielle Differentialgleichung ohne glatte Lösungen
 Levy, Familienname
 Lewi, Familienname
 Levie, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Levi (Familienname)
 Levey

Familienname